Голем — персонаж єврейської міфології.

У літературі 
 Ґолем —  роман 1915 р. Густава Майрінка.

У кіно 
 Ґолем (фільм, 1915) — фільм 1915 року режисера Пауля Вегенера.
 Ґолем і танцівниця — фільм 1917 року, сиквел фільму «Ґолем» 1915 року.
 Ґолем, як він прийшов у світ.
 Ґолем (фільм, 1979) — польський фільм 1979 року.

У музиці 
 Ґолем —  клезмер-рок гурт із Нью-Йорка.

Див. також 
 Голем-Габар — село у Македонії.